Hrvatska:
 Zaklopača (Plitvička Jezera), naselje u općini Plitvička Jezera

BiH:
 Zaklopača (Milići, BiH), naselje u općini Milići